Matta kan syfta på:

 Matta, golvbeklädnad, oftast tillverkad i textil- eller bastmaterial. 
 Roberto Matta (1911–2002), chilensk arkitekt, bildkonstnär, filosof och poet
 Gavino Matta, italiensk boxare
 Cristiano da Matta, brasiliansk racerförare
 Matta, släkte av spindlar

Se även 
 Anatolisk matta
 Flygande matta
 Persisk matta
 Röda mattan